Нікулеску () — румунське прізвище. Відомі носії:
 Анджело Нікулеску — румунський футболіст
 Маргарита Нікулеску — румунська театральна режисерка
 Марія Антонеску (Нікулеску) — румунська філантропка, дружина диктатора Іона Антонеску
 Моніка Нікулеску — румунська тенісистка
 Раду Нікулеску — румунський футболіст

Румунські прізвища